

Липова — річка в Амурській області, ліва притока Домікана
 Липова — присілок, Ядрінський район, Чувашія